Chinook (Engels: , ) kan verwijzen naar:
Chinook (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
Chinook (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Chinook (volk) (Chinookan), een indianenvolk in het Noordwesten van Noord-Amerika
Chinook (taalfamilie), een groep van talen gesproken door de Chinook
Chinook (taal), een van de talen van deze familie
Chinook (programma), een computerprogramma dat een damspel speelt
Chinook (wind), een westenwind over de Rocky Mountains
chinookzalm, een vis (zalm)
Boeing CH-47 Chinook, een transporthelikopter
Chinook (hop), een hopvariëteit